Poblete kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Poblete (udde),

Mexiko 

 Poblete, Mexiko, ort, Oaxaca, Coatecas Altas,

Spanien 

 Poblete, Spanien, ort, Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Poblete (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar